Pieśń o generale Kim Ir Senie (kor. 김일성장군의 노래) – marszowa pieśń północnokoreańska napisana przez Ri Chana i skomponowana przez Kim Won-gyuna w 1946. Gloryfikuje Kim Ir Sena, zmarłego w 1994 „wiecznego prezydenta” Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, sławiąc go jako największego bohatera narodowego. Zapoczątkowała ona kult jednostki tego polityka. 

Pieśń ta jest wykonywana podczas masowych uroczystości, na przykład festiwal Arirang, a także jest sygnałem radiowym i telewizyjnym w KRLD. Według północnokoreańskich źródeł satelita Kwangmyŏngsŏng-2, który miał zostać wyniesiony na orbitę 5 kwietnia 2009, emituje tę pieśń.

Tekst

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pieśń o generale Kim Ir Senie na portalu YouTube

Hymny
Pieśni rewolucyjne
Polityka Korei Północnej